Résultats détaillés du tournoi de tennis de Delray Beach 2012 qui se déroule du  au  sur dur (ext.). C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Kevin Anderson remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre le qualifié Marinko Matosevic. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Colin Fleming et Ross Hutchins s'imposent en finale face à Michal Mertiňák et André Sá. Il s'agit du  en double pour Fleming et du  également pour Hutchins.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Tennis masculin en 2012
Sport en Floride en 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en février 2012
Tennis en mars 2012
Sport aux États-Unis en février 2012
Sport aux États-Unis en mars 2012